Star Alliance — старейший из существующих, крупнейший и наиболее представительный авиационный альянс в мире. Штаб-квартира объединения находится во Франкфурте (Германия).

Альянс был образован 14 мая 1997 года пятью крупными авиакомпаниями: Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways International и United Airlines. На текущий момент в состав объединения входят 27 авиакомпаний. 

Ежедневно самолётами авиакомпаний альянса выполняется более 21,1 тысяч регулярных рейсов по 1329 аэропортам в 195 странах мира. В 2012 году общий пассажирооборот авиакомпаний Star Alliance составил 678,5 миллионов человек.

Направления сотрудничества 
Существуют следующие направления сотрудничества участников альянса:

 Frequent flyer program — интеграция программ лояльности пассажиров, которая позволяет участникам бонусных программ любой из авиакомпаний альянса накапливать и использовать мили на рейсах других авиакомпаний альянса.
 Пассажиры высоких классов и участники бонусных программ элитных уровней авиакомпаний альянса имеют доступ в залы ожидания повышенной комфортности других компаний-участников альянса
 Расписания авиакомпаний максимально гармонизированы, чтобы транзитные пассажиры авиакомпаний альянса меньше времени тратили на трансферы.
 Специальные условия для кругосветных или аналогичных путешествий рейсами членов альянса, скидки при заказе таких индивидуальных рейсов
 Гармонизированы службы работы с клиентами, налажен обмен опытом между авиакомпаниями альянса.
 Кооперация в развитии информационных технологий

Такое тесное сотрудничество стало поводом к подозрениями в неконкурентном поведении, и альянс прошёл проверку Европейским Союзом, которая повлияла на конкурентную среду и вхождение авиакомпаний в альянс. В случае, если бы были смягчены требования европейского законодательства, авиакомпании альянса могли бы слиться в единую корпорацию. До создания Star Alliance авиакомпании Northwest Airlines и KLM работали в тесном сотрудничестве, и подобное сотрудничество было предшественником современной системы альянсов. До 1993 года существовали ранние формы сотрудничества авиакомпаний, на более или менее глубоком уровне в течение десятилетий. Создание Star Alliance было вехой в истории авиакомпаний и способствовало созданию альянсов-конкурентов SkyTeam и Oneworld.

Альянс начал развивать «региональную» концепцию в 2004 году, и это помогло Star Alliance выйти на региональные рынки с участием местных перевозчиков. Региональные члены Star Alliance должны пользоваться поддержкой полноправного члена Star Alliance.

Альянс занимает треть рынка перевозок в оценке в пассажиро-километрах. Штат перевозчиков Star Alliance составляет в общей сложности более 458 тысяч пилотов, стюардесс, работников других профессий. Star Alliance был объявлен лучшим мировым альянсом Skytrax в 2007 году.

История 

 1997 — Альянс был создан авиакомпаниями Air Canada, Lufthansa, Scandinavian Airlines System, Thai Airways International, и United Airlines. VARIG присоединился к альянсу позже.
 1999 — Ansett Australia, All Nippon Airways и Air New Zealand вступили в альянс.
 2000 — Singapore Airlines, British Midland International, Mexicana и группа Austrian Airlines, включая Austrian Airlines, Tyrolean Airways и Lauda Air вошли в альянс.
 2001 — Ansett Australia стала банкротом.
 2003 — Asiana Airlines, LOT Polish Airlines и Spanair вошли в альянс.
 2004 — US Airways вошла в альянс. Mexicana вышла из альянса и заключила код-шеринговое соглашение с American Airlines, членом конкурирующего альянса oneworld. Adria Airways и Croatia Airlines (при поддержке Lufthansa), а также Blue1 (при поддержке SAS) стали региональными членами альянса.
 2005 — TAP Portugal вошла в альянс. После банкротства US Airways и её слияния с America West Airlines, объединённая компания приняла название US Airways и, таким образом, сохранила членство в альянсе.
 2006 — Swiss International Air Lines и South African Airways вошли в альянс.
 2007 — VARIG исключён из альянса 31 января. Air China и Shanghai Airlines вошли в альянс 12 декабря.
 2008 — Turkish Airlines вошла в альянс с 1 апреля, EgyptAir вошла в альянс в июле.
 2009 — Continental Airlines перешла в Star Alliance из конкурирующего альянса SkyTeam 24 октября. 9 декабря Brussels Airlines вошла в альянс.
 2010 — TAM Airlines, крупнейшая авиакомпания Бразилии, вошла в альянс 13 мая. Затем 30 июня в альянс вошла греческая Aegean Airlines. В связи со слиянием с China Eastern Airlines (готовящейся к вступлению в SkyTeam), 31 октября альянс покинула Shanghai Airlines.
 2011 — Ethiopian Airlines вошла в альянс 13 декабря. 
 2012 — Continental Airlines прекратила существование, слившись с United Airlines. 27 января Spanair объявил о банкротстве. 20 апреля bmi перешла в конкурирующий альянс oneworld в качестве компании, аффилированной с British Airways. 21 июня в альянс вошли Avianca, TACA Airlines и Copa Airlines. 30 ноября в альянс вошла авиакомпания Shenzhen Airlines.
 2013 — 18 июня EVA Air вошла в альянс. TACA Airlines слилась с Avianca.
 2014 — TAM Airlines перешла в конкурирующий альянс Oneworld, слившись с LAN Airlines. US Airways также перешла в альянс Oneworld в связи с планирующимся объединением с авиакомпанией American Airlines. 11 июля Air India вошла в альянс.

Совместная работа в альянсе 

 С 2008 все члены Star Alliance присоединятся к South African Airways в Терминале 1 лондонского аэропорта Хитроу.
 Все члены Star Alliance переедут в Терминал 3 Пекинского аэропорта, чтобы упростить трансфер пассажиров с Air China и других членов Star Alliance.
 Ожидается, что все члены Star Alliance переедут в новый Терминал 2 шанхайского аэропорта Пудун для того, чтобы сделать проще трансферы Air China и другими членами Star Alliance.
 международные рейсы Star Alliance в международном аэропорту Сан-Франциско будут обслуживаться в Посадочной Зоне G кроме рейсов Air Canada и Asiana Airlines.
 В июне 2006 года все члены Star Alliance кроме Air China и Air New Zealand переехали в Южное крыло Терминала 1 токийского аэропорта Нарита для гармонизации рейсов с All Nippon Airways.
 Члены Star Alliance в Каирском международном аэропорту будут обслуживаться в новом Терминале 3 сразу после его открытия в 2008 году для облегчения обслуживания вместе с EgyptAir. 
 Все члены Star Alliance в международном аэропорту Майами (Air Canada, United, Lufthansa and Swiss) переедут в новый Зал J.

Фирменная раскраска самолётов альянса 

Небольшой логотип Star Alliance (около 10 см в диаметре) можно найти с обеих сторон входной двери на любом самолёте авиакомпаний-членов Star Alliance.

Кроме того, по условиям договора члены Star Alliance обязаны окрасить несколько принадлежащих им самолётов в цвета Star Alliance — белый фюзеляж с надписью «STAR ALLIANCE» и чёрный хвост с эмблемой Star Alliance. Однако Singapore Airlines, Air New Zealand и Lufthansa несут на хвосте собственный логотип вместо эмблемы Star Alliance. Asiana Airlines была первой авиакомпанией в альянсе, перекрасившей свои самолёты в цвета Star Alliance.

Членство в альянсе 

Начиная с 2004 Star Alliance разделил всех своих членов на «полноправных членов» и «региональных членов». Прежде чем стать региональным членом, авиакомпания должна была получить поддержку полноправного члена. Первоначально, региональными членами стали Adria Airways и Croatia Airlines (при поддержке Lufthansa), а также Blue1 (при поддержке SAS). Впоследствии, эти три авиакомпании стали полноправными членами, а региональными членами стали именовать аффилированные авиакомпании (которые принадлежат или находятся в договорных отношениях с полноправным членом Star Alliance), использующие для своих рейсов коды своей «родительской» авиакомпании или партнёра-полноправного члена Star Alliance.

Все аффилированные авиакомпании предоставляют Star Alliance самолёты, обычно изображают логотип Star Alliance на своих самолётах, печатных материалах и рекламе. В некоторых случаях (например, Air New Zealand) брендирование «родительского» полноправного члена бывает настолько сильным, что пассажиры не осознают, что аффилированные авиакомпании являются самостоятельными.

В то же время, полноправным членам альянса могут полностью или частично принадлежать аффилированные авиакомпании, не являющиеся региональными членами альянса. Например, несмотря на вхождение в альянс колумбийской авиакомпании Avianca, членами альянса не стали аффилиированные Avianca Brazil и Avianca Ecuador. В ту же категорию попадают аффилиированные компании, занимающиеся грузовыми и чартерными перевозками.

Члены альянса и их подразделения 

1 Основатели альянса 
² Региональные авиакомпании, работающие под торговыми марками Air Canada Express, Air New Zealand Link, Austrian Arrows, Lufthansa Regional и United Express в большинстве случаев не входят в Star Alliance, однако выполняемые ими рейсы под данными брендами находятся в маршрутной сети альянса. 
³ Члены программы Lufthansa Regional полностью принадлежат холдингу Deutsche Lufthansa AG 
4 Принадлежит совместно Lufthansa и Turkish Airlines

Потенциальные члены альянса 
  Air Malta — о переговорах с этой авиакомпанией сообщил бывший CEO Star Alliance Jaan Albrecht в интервью 1 июня 2009 года. Air Malta обладает код-шеринговыми соглашениями с членами Star Alliance: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa, Swiss и Turkish Airlines, а также позволяет членам бонусных программ компаний Lufthansa и Swiss использовать мили для полётов на своих рейсов, даже без соответствующего код-шеринга.
  JetBlue Airways — 13 декабря 2007 года член Star Alliance Lufthansa приобрёл 19 % акций JetBlue, открыв возможность для вхождения в альянс этой авиакомпании.
  UTair — было выдвинуто желание вступить в альянс. «ЮТэйр» имеет код-шеринговые соглашения с членами Star Alliance: Lufthansa и Turkish Airlines.

Бывшие члены 

  Ansett Australia — прекратила существование в 2001 году.
  Mexicana — вышла из альянса в 2004 после решения не возобновлять кодшеринговое соглашение с United Airlines и подписать кодшеринговое соглашение с American Airlines (член Oneworld).
  VARIG — покинул альянс 31 января 2007 года вследствие глобальной реструктуризации.
  Shanghai Airlines вышла из альянса ввиду будущего объединения с авиакомпанией China Eastern Airlines
  Continental Airlines прекратила существование после объединения с авиакомпанией United Airlines
  Spanair — прекратила существование в 2012 году.
  bmi — покинула альянс в 2012 году вследствие слияния с International Airlines Group, подразделения которой British Airways и Iberia являются членами конкурирующего альянса Oneworld.
  Blue1 — работала в альянсе с 2004 по 2012 годы.
  TACA Airlines — слилась в 2013 году с Avianca (членом Star Alliance).
  TAM Airlines - вышла из альянса в 2014 году после объединения с авиакомпанией LAN Airlines (членом альянса Oneworld).
   US Airways - вышла из альянса в 2014 году в связи с планирующимся объединением с авиакомпанией American Airlines (членом альянса Oneworld).
   Avianca - прекратила своё существование в 2020-м году, вследствие банкротства, вызванного убытками из-за эпидемии COVID-19

Примечания

См. также 
 Oneworld
 SkyTeam
 Arabesk Airline Alliance

Ссылки 

 Star Alliance — официальный сайт
 Фотографии самолётов в ливрее Star Alliance